Ringendorf heißen folgende geographische Objekte
 Ringendorf (Bas-Rhin), Gemeinde im Unterelsass, Frankreich
 Ringendorf (Gemeinde Großmugl), Ortschaft und  Katastralgemeinde von Großmugl, Niederösterreich